BAQ steht für:
 Flughafen Barranquilla (IATA-Code) in Kolumbien

baq steht für:
 baskische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2/B

Abkürzung